A Night to Remember (boek)
 A Night to Remember (1943), een komische mysteryfilm
 A Night to Remember (1958), een film over de ondergang van de Titanic
 A Night to Remember (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210
 A Night To Remember (Aurora Project), een album van the Aurora Project
 A Night to Remember (Cindy Lauper), een album van Cindy Lauper